Плутино:
 Плути́но — транснептуновый объект, чья орбита создаёт орбитальный резонанс с орбитой Нептуна в соотношении 2:3.
 Плу́тино́ — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.